Wioślarstwo na igrzyskach olimpijskich po raz pierwszy pojawiło się podczas ich drugiej edycji w 1900 roku. Od tego czasu konkurencje wioślarskie rozgrywane są na każdych kolejnych igrzyskach. Kobiety po raz pierwszy rywalizowały o medale podczas igrzysk w Montrealu w 1976 roku. Ilość konkurencji często się zmieniała, z pięciu w 1900 roku, przez siedem w latach 1924-1972 do czternastu konkurencji obecnie (osiem dla mężczyzn i sześć dla kobiet).

Kalendarium

Konkurencje

Mężczyźni

Kobiety

Tabela medalowa 
Stan po IO 2016

Zobacz też 
 Medaliści igrzysk olimpijskich w wioślarstwie
 Medalistki igrzysk olimpijskich w wioślarstwie
 Mistrzostwa świata w wioślarstwie

Linki zewnętrzne 
  

Wioślarstwo na igrzyskach olimpijskich